Paddel kan syfta på:

 Paddel – föremåler som kajaker, kanadensare, drakbåtar med mera drivs av
 Paddel (tv-spel) – en typ av handkontroll till tv-spel, datorspel och annan programvara
 Paddel (telegrafi) – de utskjutande delar som sitter på en typ av telegrafinyckel
 Paddel (slagredskap) – redskap för prygling

Se även 
 Padel
 Paddle tennis